A Cypress MicroSystems (CMS) é uma empresa que comercializa "sistemas-em-chip programáveis"(PSoC) integrados. A CMS é sediada em Lynnwood, Washington e foi estabelecida como uma subsidiária da Cypress Semiconductor Corporation no final de 1999. Ela produz o microcontrolador CY8C2xxxx (PSoC).

Ligações externas 
Website da Companhia

Empresas de semicondutores
Empresas dos Estados Unidos